Эмден ():
 Эмден — город в Восточной Фризии в Германии, город земельного подчинения, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Эмден (Бёрде) — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Входит в состав района Бёрде.
 Эмден (Миссури) — населённый пункт в США.
 Эмден (Иллинойс) — населённый пункт в США.

 Эмден — еврейская фамилия.
 Эмден, Яков (1697—1776) — раввин, один из ахроним.
 Эмден, Макс (1874—1940) — германский гросскауфманн.
 Эмден, Роберт (1862—1940) — швейцарский астрофизик.
 Эмден, Эсфирь Моисеевна (1905—1961) — советский детский писатель.

 Немецкие военные корабли
 «Эмден (крейсер, 1908)» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 «Эмден (крейсер, 1916)» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 «Эмден (крейсер, 1925)» — немецкий лёгкий крейсер времён Второй мировой войны.
 «Emden (F 221)» — Фрегат типа «Кёльн» ВМС Германии.
 «Emden (F 210)» — Фрегат типа «Бремен» ВМС Германии.

См. также 
 Ван Эмден